Kłajpeda kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Klaipėda (länshuvudort), Klaipėda län, 
 Klaipėda (kommun), Klaipėda län, 

Robotskapade Litauenförgreningar